Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll 2019 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sju lag som ska få spela i U19-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Armenien. Kvalspelet bestod av totalt 54 lag och två omgångar. De två bäst rankade lagen, Portugal och Tyskland, fick fripass till den andra omgången medan de övriga 52 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 13 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp, det vill säga totalt 26 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 28 lagen upp i sju grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till mästerskapet.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Grupp 13

Elitrunda

Seeding

Lagen seedas efter deras resultat i kvalificeringsomgången, bortsett från Portugal och Tyskland som gick direkt till elitrundan och placerades som etta respektive tvåa. Lag som spelade i samma grupp i kvalificeringsomgången kunde inte lottas i samma grupp igen. Av politiska skäl kunde Ryssland och Ukraina inte bli lottade i samma grupp.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

U19-Europamästerskapet i fotboll
Fotbollsåret 2018
Fotbollsåret 2019
2018 i Europa
2019 i Europa